Фату-Хива () — самый южный остров архипелага Маркизские острова.

География 
Площадь острова 84 км², самая высокая точка — гора Тауауохо, высота над уровнем моря — 960 метров. Сам остров сформирован двумя вулканическими пиками.

История 
На Фату-Хива сохранились древние деревянные здания, построенные ещё до прихода европейцев, а также скала с петроглифами.

Административное деление 
Сегодня Фату-Хива является административным центром коммуны, включающей в себя также атолл Моту-Нао.

Население 
На острове проживают в основном полинезийцы, по данным 2007 года — 587 человек в трёх деревнях: Ханававе, Омоа и Уя.

Интересные факты 
Всемирную известность остров получил благодаря Туру Хейердалу, совершившему в 1937—1938 годах свою первую экспедицию именно на Фату-Хива и написавшему книгу «Фату-Хива: возвращение к природе».

Литература 
 Хейердал Тур. В поисках рая / Пер. Л. Жданова. — М.: Мысль, 1964. — 160 с.: ил. — Серия «Путешествия и приключения». 
 Хейердал Тур. Фату- Хива. Возврат к природе / Пер. Л. Жданова. — М.: Мысль, 1978. — 304 с.

Ссылки 

 Книга Т. Хейердала о Фату-Хива

Острова Тихого океана
Маркизские острова

Коммуны Французской Полинезии